Seifertshofen und Seifertshof sind Ortsnamen:

 Seifertshofen (Ebershausen), Ortsteil von Ebershausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Seifertshofen (Eschach),  Ortsteil von Eschach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Seifertshof, Einöde von Markt Geroda, Landkreis Kissingen, Bayern